Synnemaseimatoides är ett släkte av svampar. Synnemaseimatoides ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Synnemaseimatoides